A Supertaça de Santiago Sul (ou Praia) foi a 4ª edição da Super Taça de Santiago Sul.

Jogou-se a 8 de novembro de 2015, no Estádio da Várzea. O jogo opôs o Boavista Futebol Clube da Praia, vencedor de Primeira Divisão de Santiago Sul e da Taça de Santiago Sul, ao finalista vencido da Taça de Santiago Sul, Académica da Praia

Foi o próximo  competição em dois anos. O jogo de temporada de 2014 foi cancelado.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça de Santiago Sul (Super Taça da Praia)

Ligações externas
 Super Taça de Santiago Sul de 2015 em RSSSF

Boavista Futebol Clube da Praia
Super Taça de Santiago Sul
Futebol de 2015 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago